Елкибаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Елкибаево — деревня в Калининском районе Уфы Башкортостана.
 Елкибаево — деревня в Алнашском районе Удмуртии.